Voici la liste des planètes mineures numérotées de 278001 à 279000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 278001 à 279000

278001-278100

278101-278200

278201-278300

278301-278400

278401-278500

278501-278600

278601-278700

278701-278800

278801-278900

278901-279000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000